Le championnat de Suisse de football Super League 2006-2007 a vu la victoire finale du FC Zurich.

Clubs

Classement 

|}

Résultats

Barrages relégation 
Au terme du championnat régulier, FC Aarau, équipe classée avant dernière de la Super League, affronte l'AC Bellinzone, équipe classée deuxième de Challenge League au cours d'un match aller-retour se disputant selon le système en vigueur en coupe d'Europe.

Le match aller, disputé chez le pensionnaire de Challenge League, se solde par un score favorable pour le FC Aarau considérant que la courte victoire était acquise à l'extérieur. En pleine confiance, les Argoviens peuvent sans problème contrer l'équipe du AC Bellinzone, obligée de remonter un score déficitaire. C'est donc logiquement que le FC Aarau parvient à sauver sa place en Super League alors que l'AC Bellinzone se voit obligée de poursuivre en Challenge League et ainsi de remettre ses ambitions de promotion à la saison suivante.

Le FC Aarau reste en Super League, alors que l'AC Bellinzone demeure en Challenge League.

Classement des buteurs

Affluences

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs suisses en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre d'équipes helvétiques présentes en compétitions européennes les années suivantes.

Bilan de la saison

Notes et références 

Championnat de Suisse de football
Football M1
Championnat M1
Suisse